Skogslyckan kan avse:

Skogslyckan, Uddevalla – en stadsdel belägen i Uddevalla
Skogslyckans församling – en tidigareförsamling i Växjö stift 1977–2014
 Skogslyckans kyrka –  en kyrkobyggnad i Växjö stift
 Skogslyckans distrikt – ett distrikt i Växjö kommun och Kronobergs län